Валентин Пашков:
 Пашков, Валентин Григорьевич (род. 1940) — русский художник, работает в жанре реализма.
 Пашков, Валентин Иванович (1919—1982) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Севастопольского городского комитета КПУ.